Iaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iaçu (ort), Bahia, 
 Iaçu (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar